Le dolmen de Gohquer (ou dolmen de Cosquer, chapelle de Cosquer, dolmen de Cohquer, Er-Mané, Men-Er-Roh) est un dolmen situé à Plouharnel, en France.

Localisation 
Le dolmen est situé dans un champ, au sein du hameau de Cosquer, au nord de la chapelle Saint-Gilles.

Description 
L'édifice est un dolmen à couloir, mesurant environ .
La chambre funéraire, de forme polygonale, mesure environ . Délimitée par , elle est toujours coiffée de sa dalle de couverture.
Le couloir, très court et orienté au sud, supporte également encore sa dalle de couverture.

L'une des dalles de couverture porte un relief carré, qui a pu être réalisé afin d'y installer une croix en vue de la christianisation du monument.

Historique 
L'édifice date du Néolithique.

Il est classé au titre des monuments historiques sur la liste de 1889.

Annexes

Liens internes 
 Sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient

Références 

Gohquer
Monument historique classé en 1889
Plouharnel